Hosea – inkhundla w Królestwie Suazi
 Hosea – rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych